Чен Дин Хва (; 1923 — 17 июня 2012) — гонконгский миллиардер, основатель компании Nan Fung Group, глава текстильной организации Nan Fung Textiles Consolidated Limited и компании Nan Fung Development Limited.

Биография 
В 1954 году основал компанию Nan Fung Textiles Limited, которая стала филиалом концерна Nan Fung Textiles Consolidated Limited, главной специализацией которого было хлопковое производство и пряжа. Предприниматель стал его руководителем, впоследствии диверсифицировав производство в область недвижимого имущества, грузоперевозок, инвестиций, ценных бумаг, строительство и другие сферы. Его собственный капитал составлял приблизительно 3,7 миллиарда долларов.

Содействовал фонду медицинского исследовательского университета University's Chinese Medicinal Material Research Fund, а также фондов - Three-Year MBA Programme Endowment Fund и D H Chen Foundation Student Loans Fund for Shaw College. Активно занимался благотворительной деятельностью, созданный им фонд осуществлял значительные пожертвования медицинским, образовательным, религиозным организациям.

Примечания

Источники 
 https://www.forbes.com/lists/2006/10/HOW5.html
 http://baike.baidu.com/view/574783.htm

Родившиеся в Нинбо
Предприниматели Китая
Миллиардеры Гонконга
Меценаты Китая